Jávor Pál (1880–1923) festő
 Jávor Pál (1902–1959) színész
 Jávor Pál (1907–1989) labdarúgó, edző